Антон Сергеевич Цветков (15 января 1994 года, Санкт-Петербург) — российский футболист, вратарь. Тренер.

Карьера 
Воспитанник петербургского «Зенита». Несколько лет выступал в молодежной команде. Параллельно защищал ворота второй команды клуба, которая выступала во втором дивизионе. С 2015 по 2017 годы играл в другом петербургском коллективе «Динамо», где был резервным вратарем. После выхода команды в ФНЛ руководство приняло решение расстаться с Цветковым.

Зимой 2018 года перешёл в состав новичка литовской А Лиги «Паланги», за которую дебютировал 25 февраля в матче первого тура с «Йонавой» (1:1).

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Паланга»